Wild Frontier – gruppo musicale tedesco
 Wild Frontier – album di Gary Moore del 1987
 Wild Frontier – singolo dei The Prodigy del 2015